Фатторусо () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Фатторусо, Освальдо (1948—2012) — уругвайский музыкант.
 Фатторусо, Уго (род. 1943) — уругвайский музыкант.